В одиночному розряді тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Террі Голледей 7-5, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (переможниця)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
  Діанне Фромгольтц (півфінал)
  Гана Мандлікова (чвертьфінал)

 Бетті Стеве (1-ше коло)
 Регіна Маршикова (чвертьфінал)
 Террі Голледей (фінал)
 Міма Яушовець (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Pan Pacific Open